Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1908 в Лондоне и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр, кроме Игр 1912 и Игр 1924. Первоначально соревнования были мужскими, женский турнир появился на летних олимпийских играх 1980 в Москве.

Призёры соревнований

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт (после 2021 года)

Страны

Мужчины

Женщины

Примечания

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по хоккею на траве

Ссылки 
 Хоккей на траве на Олимпийских играх 

Хоккей на траве на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх